La NCAA Division I 2017 si è svolta dal 30 novembre al 16 dicembre 2017: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la quinta volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

University Park Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Lexington Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Stanford Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Gainesville Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Final Four

Semifinali

Finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
NCAA Division I (pallavolo femminile)